Toledani – abitanti di Provincia di Toledo
Toledani – abitanti di Toledo (Norte de Santander)
Toledani – abitanti di Toledo (Paraná)
Toledani – abitanti di Toledo (Uruguay)